Municipio VIII (2001-2013)
 Municipio VIII (2013)